Peonía puede referirse a:
 La peonía, una medida de superficie utilizada por los españoles, que se repartía entre los soldados de a pie que habían participado en una conquista.

Asimismo, en botánica, puede hacer referencia a:
 El nombre común de muchos de los miembros de la familia de plantas Paeoniaceae.
 Especialmente, el nombre común de la planta Paeonia officinalis.
 El nombre común de la planta Valeriana tuberosa.

También, en literatura, puede referirse a:
 Peonía, novela de Manuel Vicente Romero García, publicada en 1890.
 Peonía, novela de Pearl S. Buck, publicada en 1948.
 El Pabellón de las Peonías, obra cumbre de la dramaturgia china, escrita por Tang Xianzu en 1598.

Además, escrito sin tilde (Peonia), puede hacer referencia a:
 Peonia, región habitada por los peonios, pueblo de la antigüedad que habitaba al norte de Macedonia.
 Peonia (municipio), un municipio griego perteneciente a la periferia de Macedonia Central.